Егор Булычов и другие (фильм):

 Егор Булычов и другие (фильм, 1953)
 Егор Булычов и другие (фильм, 1971)